François Lafortune (1896–?) – belgijski strzelec, pięciokrotny olimpijczyk
 François Lafortune (1932–2020) – belgijski strzelec, siedmiokrotny olimpijczyk